El Zapotal kan syfta på följande platser:

Honduras 

 El Zapotal del Norte, ort, Departamento de Cortés,

Mexiko 

 San Lucas, San Lucas, 
 El Zapotal, Paso del Macho, 
 El Zapotal, Santiago Tuxtla, 
 El Zapotal, Texcatepec, 
 El Zapotal, Espinal, 
 El Zapotal, Hidalgotitlán, 
 El Zapotal (Nueva Providencia), 
 El Zapotal, Tres Valles, 
 El Zapotal, Juchique de Ferrer, 
 El Zapotal (Nuevo Amatenango), 
 El Zapotal, Jamapa, 
 El Zapotal, Guerrero, Ajuchitlán del Progreso, 
 El Zapotal, Oaxaca, 
 El Zapotal, Hidalgo, San Felipe Orizatlán, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar